Дыдылдино — деревня  в Ленинском городском округе Московской области России.

География 
Деревня Дыдылдино находится примерно в 4 км к востоку от центра города Видного. Ближайшие сельские населённые пункты — деревни Пуговичино и Таболово. Рядом протекает река Купелинка.

Этимология 
Название деревни, предположительно, произошло от некалендарного личного имени Дыдыла. Есть иное мнение, что деревню назвали в честь помещика Дыдылдина.

История 
В XIX веке деревня Дыдылдино входила в состав Сухановской волости Подольского уезда.

До 2006 года деревня входила в Горкинский сельский округ Ленинского района, а с 2006 до 2019 года в рамках организации местного самоуправления входила в городское поселение Видное Ленинского муниципального района.

С 2019 года входит в Ленинский городской округ.

Население 

В 1899 году в деревне проживало 126 человек.

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 111 человек (53 мужчины и 58 женщин). По данным на 2005 год в деревне проживало 67 человек. Согласно Всероссийской переписи, в 2010 году в деревне проживало 147 человек.

Достопримечательности 
 Храм Илии Пророка 1895 года.

Примечания 

Населённые пункты Ленинского городского округа